Udilă:
 George Udilă, clarinetist
 Ilie Udilă (1932, București  2002, București), un lăutar și acordeonist virtuoz român

Nume de familie românești